De Weerd (Venlo), een eilandje in de Maas bij Venlo
 De Weerd (Roermond), een buurtschap en natuurgebied in de gemeente Roermond

Personen
 Breunis van de Weerd (1962), Nederlandse politicus
 Charley van de Weerd (1922-2008), Nederlandse voetballer
 Fleur de Weerd (1985), Nederlandse journaliste
 Hubert Van de Weerd (1878-1951), Belgische politicus
 Jacob Harms de Weerd (1782-1859), Nederlandse schout/burgemeester
 Giovanni De Weerd (1968), Belgische onderwijswetenschapper
 Rogier van de Weerd (1983), Nederlandse acteur en regisseur
 Simone van de Weerd (1992), Nederlandse voetbalster
 Ton van de Weerd (1940-2011), Nederlandse voetballer
 Willem de Weerd (1878-1946), Nederlandse evangelist
 Willemijn de Weerd (1978), Nederlandse kinderboekenschrijfster

Zie ook
 Weerd (doorverwijspagina)
 Weert (doorverwijspagina)
 De Weert (doorverwijspagina)
 Van der Weerd (doorverwijspagina)
 Van der Weerden (doorverwijspagina)
 Waard (doorverwijspagina)